Баликова Ніна (* 1989) — українська перекладачка з японської, лауреатка премії ім. Максима Рильського (2018).
 Баликов Юрій Євдокимович (* 1924) — український художник, член НСХУ.